Stig Tvilling (tudi Stig Andersson ali Stig Andersson-Tvilling), švedski hokejist, * 15. julij 1928, Bromma, Švedska † 20. september 1989, Stockholm, Švedska.

Tvilling je vso svojo kariero igral za klub Djurgårdens IF v švedski ligi, z njim je štirikrat osvojil naslov državnega prvaka, v sezonah 1949/50, 1953/54, 1954/55 in 1957/58. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na katerih je osvojil eno bronasto medaljo, in dveh Svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), na katerih je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje. Za reprezentanco je odigral 84 tekem.

Tudi njegov brat dvojček Hans je bil hokejist.

Pregled kariere 

|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 47/48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 48/49
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 49/50
|
|
| 7
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 50/51
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 51/52
|
|
| 12
|
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 52
|
| 8
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 52/53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 53/54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 54
|
| 7
| 3
|
| '''3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 54/55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 55/56
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
| 6
|
| 6
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 58/59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 60/61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 48
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 6
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1952
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1956
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Djurgårdens IF
Dvojčki v športu